Brüns ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Brüns (1903–1965), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Brüns (1911–1976), deutscher Politiker (SPD)